Эстерле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эстерле, Джозеф (род. 1954) — французский математик.
 Эстерле, Макс (1870—1947) — австрийский художник, портретист.